Knichel ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Knichel (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Josef Knichel (1889–1955), deutscher Pfarrer und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime